Михаил Дмитриевич Иванников (1904—1968) — русский писатель-эмигрант, югославский кинооператор, один из основоположников сербского и югославского кинематографа и телевидения, среди работ которого особо выделяется тема Второй мировой войны.

Биография 
Семья Иванникова в 1920 году эмигрировала в Константинополь, затем в Белград, а в 1922 в Чехословакию. Окончил там русскую гимназию, был студентом сельскохозяйственного факультета университета Брно, юридического факультета Пражского университета. Некоторое время жил в маленьком православном монастыре в Словакии в Ладомирове, затем занимался в богословских институтах Русской православной церкви в Париже (1926—1928) и Белграде. Не получил диплома о высшем образовании и жил случайными заработками.

Литературой начал заниматься в пражской группе «Скит», позже в Белграде входил в объединения «Книжный кружок», «Литературная среда» и «Союз русских писателей и журналистов». Дебютировал в 1931 году в парижской газете «Последние новости» рассказом о кошке «Лорд». В 1936—1938 годах писал фельетоны для белградской газеты «Русское дело». Стилистику его произведений часто сравнивали с манерой Ивана Бунина, Владимира Набокова, а позже с прозой Александра Солженицына, что по мнению литературоведов связано с приверженностью к «полифонической прозе».

В 1930-е годы работал кинооператором на студиях «Югославское учебное кино» и «Артистик кино». В Белграде был дружен с поэтессой Екатериной Таубер. В 1937 году женился на поэтессе Лидии Алексеевой, которая покинула Югославию в октябре 1944 году. В годы Второй мировой войны был занят в немецкой кинофирме, снимал «протокольное кино». Перешёл на сторону Народно-освободительной армии Югославии, в качестве оператора работал в киносекции при Верховном штабе НОАЮ. Осуществил съёмку многочисленных репортажей о важных событиях Народно-освободительной войны, а также проводил учебно-практические курсы съёмок для кинооператоров-журналистов. Сербские исследователи сравнивают вклад Иванникова в фиксацию многообразных событий и людей периода войны, с работами другого русского эмигранта — фотографа Жоржа (Георгия) Скрыгина, который также находился в среди подразделений НОАЮ:

После войны работал оператором сначала на киностудиях, а с 1953 года на югославском телевидении, стал ведущим оператором Белградского телевидения. Снял 138 кинорепортажей, 16 документальных фильмов, 2 художественных фильма в качестве кинооператора, а создал один сценарий и поставил 2 фильма как режиссёр, что, по мнению сербских исследователей, выдвигает его как одного из «патриархов сербской и югославской кинематографии». Умер в 1968 году, похоронен на Новом кладбище в Белграде.

По мнению критики, Иванников является талантливым прозаиком, а его произведения свидетельствуют о незаурядном писательском мастерстве:  

Наследие Иванникова состоит из восьми прозаических произведений различного объёма, свидетельствующих о незаурядном таланте. <…> Внимание Иванникова привлекает человек, его внутренний мир, мысли и чувства. <…> Иванников был приверженцем И. Бунина, А. Чехова и Л. Толстого, к Ф. Достоевскому он относился сдержанно. Иванников всегда придавал большое значение как раскрытию человеческой психологии, так и выбору повествовательных средств и стремился подчеркнуть смысл написанного самим ритмом повествования.

Библиография 
 В степи // Своими путями (Прага). 1924. № 1/2. С. 3-7.
 Лорд // Последние новости (Париж). 1931. 1 января. № 3571. С. 2. (Перепечатка: «Новый журнал», № 67, 1962)
 Сашка // Современные записки (Париж). 1935. № 57. С. 80-131.
 Авио-рассказ // Современные записки. 1936. № 61. С. 137-146. 
 Дорога // Современные записки. 1937. № 65. С. 130-163; 1938. № 66. С. 43-96.
 Правила игры // Новый журнал (Нью-Йорк). 1956. № 44. С. 5-21.
 Заговор // Новый журнал. 1956. № 46. С. 5-24.
 Искус // Новый журнал. 1963. № 74. С. 96-132; 1964. № 75. С. 43-77.
 Счастье. Отрывок из повести // Русская мысль (Париж). 1968. 10 октября. № 2707. С. 9.
 Чемпионат // Новый журнал. 1969. № 96. С. 5-28.
 Очень просто // «Скит». Прага, 1922-1940. М., 2006. С. 258-262.
 Правила игры: Собрание сочинений. СПб.: Изд. им. Новикова; ИД «Галина скрипсит», 2012. (В книгу вошли все ранее опубликованные тексты Иванникова, кроме ранних рассказов 1920-х годов «В степи», «Настя» и «Очень просто».)

Источники

Примечания

Ссылки 
 Александр Данилевский. ИЗ КОММЕНТАРИЕВ К «АВИО-РАССКАЗУ» МИХ. ИВАННИКОВА // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VI (Новая серия): К 85-летию Павла Семеновича Рейфмана. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. С. 264–280.
 Александр А. Данилевский. Трудное счастье Михаила Иванникова («Новый Журнал» 2010, №259)

Русские писатели XX века
Писатели Югославии
Русские писатели первой волны эмиграции
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Кинооператоры Югославии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)